Sea-Watch steht für:

 Sea-Watch, deutscher Verein zur Rettung von Flüchtlingen im Mittelmeer

Schiffe:
 Sea-Watch, siehe Mare Liberum (Schiff)
 Sea-Watch 2, siehe Lifeline (Schiff)
 Sea-Watch 3
 Sea-Watch 4, siehe Humanity 1
 Sea-Watch 5